

Пашково — присілок, Білохолуницький район, Кіровська область
 Пашково — селище, Земетчинський район, Пензенська область
 Пашково — село, Петуховський округ, Курганська область
 Пашково — село, Яшкинський округ, Кемеровська область